Barcaldine kan syfta på:

Geografi

Australien 

 Barcaldine Region, local government area, Queensland 
 Barcaldine, Queensland, ort, 
 Barcaldine Airport, flygplats, Queensland

Storbritannien 

 Barcaldine, Argyll, ort, Argyll and Bute,